Noureddine Bikr (11 février 1952 – 2 septembre 2022) est un acteur et comédien marocain.

Biographie 
Noureddine Bikr est né le 11 février 1952 dans le quartier Derb Sultan de Casablanca. Il rejoint la troupe Al Oukhouwa Al Arabiya en 1967 à l'âge de 14 ans, dirigée par Abdeladim Chennaoui. Il a commencé à travailler dans des projets de performance à l'âge de 17 ans, et il a entamé sa carrière artistique professionnelle en apprenant les techniques du théâtre amateur dans la Fraternité Arabe et puis il a étudié avec le professeur Abdel Azim E-Shennawy. Il a découvert l'école de Tayeb Saddiki son maître, et a fait ses débuts comme un acteur dans les années 1990 avec le groupe Masrah al hay. Bikr est connu pour plusieurs œuvres partagées entre le cinéma, le théâtre et la télévision, dans des films comme film Zeft (1984) de Tayeb Saddiki et La Garde du corps (1984) de François Leterrier, Serb al Hamam en 1998 avec l'acteur-réalisateur Rachid El Ouali.

Décès 
Il a travaillé pour la dernière fois sur la sitcom Zawajtoka Nafisi 2021 avant sa mort, mais ses actions n'ont pas de dialogue. En 2020, de nombreux organes de presse ont affirmé que la cause de sa mort était qu'il souffrait d'un cancer de la gorge depuis 2019. Un syndicat des professionnels des arts théâtraux marocains a annoncé le décès de l'acteur et grand dramaturge Noureddine Bikr, décédé vendredi matin à Casablanca à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie.

Théâtre 
 2008 : Al-Sei Al-arab
 2000 : Love and Hay
 1996 : Sensory Sensory
 1994 : Mind and Blackboard
 1994 : Devenir fou
 1993 : Nouveau directeur
 1991 : Kari hanko
 1990 : Charrah Mallah

Filmographie

Cinéma 
 2020 : Congé
 2019 : Braquage à La Marocaine
 2018 : Stagiaire
 2016 : Spider's Web
 2016 : Aami
 2015 : Al Farouj
 2015 : Gharam Wa Enntiqam
 2012 : Monster Dance
 2011 : Jnah L'hwa
 1986 : Eabaas aw juha lam yamut

Télévision

Séries télévisées 
 2021 : Zawajtoka Nafsi
 2016 : Cairo-blanca
 2015 : Maqtoo' Men Shajara
 2001 : Al Hariban
 1999 : Al Mousaboun
 1998 : Al Sarab
 1998 : Serb El Hamam

Notes et références

Liens externes 

Naissance en février 1952
Naissance à Casablanca
Acteur marocain du XXe siècle
Acteur marocain du XXIe siècle
Humoriste marocain
Décès en septembre 2022
Décès à Casablanca
Décès à 70 ans
Pages avec des traductions non relues